Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Kerry Melville 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Rosie Casals (semifinali)

 Kerry Melville (finale)
 Nancy Gunter (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1973